Osiedle Matejki w Głogowie
 Osiedle Matejki w Świnoujściu
 Osiedle Matejki w Wyszkowie
 Osiedle Matejki w Zabrzu

Matejki